Joseph Zephyris Gengembre (1818- ?), peintre et aquarelliste français ;
 Philippe Gengembre, (1764-1838), chimiste et inventeur français ;
 Sophie Gengembre Anderson, (1823-1903), peintre britannique.
 Gérard Gengembre, (1949-) spécialiste contemporain de la littérature du  et professeur émérite à l’Université de Caen après avoir enseigné à l’École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud.

Lien externe 
 
Homonymie de patronyme
Homonymie